L'Institut Universitaire de Technologie de La Réunion, ou IUT de La Réunion, est un établissement d'enseignement supérieur français de l'île de La Réunion. Il s'agit du seul Institut Universitaire de Technologie de ce département d'outre-mer du sud-ouest de l'océan Indien. Situé à Saint-Pierre, la commune du Sud la plus peuplée, il dépend de l'Université de La Réunion.

Historique 
L’IUT de La Réunion accueille sa première promotion d’étudiants en 1994. Installé dans des locaux provisoires à la Ravine Blanche à Saint-Pierre, l’IUT propose alors à 28 étudiants la préparation du DUT GEA (Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion des Entreprises et des Administrations) de niveau Bac+2. Sur le Campus Universitaire de Terre Sainte, il compte aujourd’hui 6 départements : Gestion des Entreprises et des Administrations (depuis 1994), Génie Civil-Construction Durable (depuis 1998), Génie Biologique (depuis 2004), Réseaux et Télécommunications (depuis 2006), Carrières Sociales (depuis 2010), Hygiène, Sécurité, Environnement (depuis 2017) et Techniques de Commercialisation (depuis 2018). 

Plus de 800 étudiants sont actuellement inscrits dans les différentes filières de l’IUT.

Formations

Les Diplômes Universitaires de Technologie 
 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
 DUT Génie Civil-Construction Durable 
 DUT Génie Biologique
 DUT Réseaux et Télécommunications
 DUT Carrières Sociales
 DUT Hygiène, Sécurité, Environnement
DUT Techniques de Commercialisation

Les Licences Professionnelles 
6 Licences Professionnelles sont proposées :
 Licence Professionnelle Métiers du BTP : Génie Civil et Construction, spécialité Gestion de projet et conduite de travaux

 Licence Professionnelle Métiers de l’Énergétique de l'environnement et du Génie Climatique- spécialité Maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables

 Licence Professionnelle Métiers des Réseaux Informatiques et Télécommunications- 

-  Parcours : « Chargé d’affaires en Réseaux et Télécommunications »

-  Parcours : « Administration et Sécurité des Réseaux »

-  Parcours : « Réseaux très haut débit » 
 Licence Banque, Assurance, Finance: Chargé de clientèle 

  Licence Professionnelle Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé, Environnement parcours Management intégré qualité, sécurité, environnement
  Licence Professionnelle Métier de l'animation sociale, socio-éducative et socio-culturelle (en partenariat avec l'Université Paris Descartes)

5 autres Licences Professionnelles doivent voir le jour à la rentrée 2020 :

 Licence Professionnelle Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement Parcours Prévention et gestion des risques en santé, sécurité, environnement 
 Licence Professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité : comptabilité et paie, Spécialité Technicien paie et administration du personnel
 Licence Professionnelle Métiers de l’industrie : Mécatronique, robotique, Parcours Ingénierie des Systèmes Automatisés (en partenariat avec le Lycée Lislet Geoffroy)
 Licence Professionnelle Management Commercial 
 Licence Professionnelle Marketing Digital

Les formations courtes 
L'IUT propose différentes formations courtes qualifiantes ou diplomantes afin de former les personnes tout au long de leur vie professionnelle. 

Ces formations couvrent plusieurs domaines :

 L'Animation et le développement,
 La Gestion des déchets,
 La Modélisation des bâtiments,
 Les Energies renouvelables,
 Le Génie Biologique,
 La Cyberattaque Cyberdéfense,
 Les Certifications CISCO,
 La Création d'activité,
 La Prévention des Risques Professionnels.

Annexes

Articles connexes 
Institut universitaire de technologie.
Université de La Réunion.
Saint-Pierre (La Réunion).

Liens externes 
 
 
 

Saint-Pierre
Université de La Réunion
Architecture à Saint-Pierre (La Réunion)